Петряевская — название населённых пунктов:

Россия 
 Петряевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Петряевская — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.